В Википедии есть следующие статьи, содержащие Mandrake в названии:

 Mandrake Linux — старое название дистрибутива Mandriva GNU/Linux, разрабатываемого компанией Mandriva
 Mandrake (альбом) — альбом немецкой пауэр-метал группы Edguy
 Mandrake Root — композиция британской рок-группы Deep Purple
 Mandrake — немецкая готик-метал группа 2000-х годов

См. также 
 Mandrakesoft — старое название компании Mandriva
 Mandrake in the Corner — концерт для двух тромбонов и оркестра Кристиана Линдберга
 Mandrake, a bíblia e a bengala — роман бразильского писателя Рубена Фонсеки